Coppa del Re 2015-2016 – edizione della competizione di calcio
 Coppa del Re 2015-2016 – edizione della competizione di calcio a 5
 Coppa del Re 2015-2016 – edizione della competizione di pallavolo